Andrea Kolářová (* 27. srpna 1992) je česká modelka.

Osobní život a vzdělání 
Andrea Kolářová pochází z Liberce, kde také navštěvovala základní školu. V letech 2007-2012 studovala Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Liberci (v 17 letech odjela studovat na rok do USA). Nyní studuje na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické bakalářský obor Mezinárodní studia-diplomacie. V budoucnu by se chtěla pracovat v nějaké mezinárodní organizaci jako například Evropská unie nebo OSN. Ovládá anglický a německý jazyk.

Soutěž Miss 
 Miss VŠE 2012 – vítězka
 Miss Liberec Open 2012 – vítězka
 Česká Miss 2013 – finalistka
 Supermiss 2013 - Supermiss Internet

Odkazy 
 Andrea Kolářová v archivu České Miss

Reference 

Narození v roce 1992
České modelky
České vítězky soutěží krásy
Žijící lidé
Ženy
Narození 27. srpna